Sosa alacranera puede referirse a:
 el nombre común de la planta Arthrocnemum macrostachyum
 el nombre común de la planta Sarcocornia fruticosa; o
 el nombre común de la planta Suaeda vera'''''.